Albert Krantz ist der Name folgender Personen:

* Albert Krantz (Theologe) (1448–1517), deutscher Theologe und Historiker
 Albert Krantz (Musiker) (1851–1938), deutscher Militärmusiker